Осо́с () — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Жер. Входит в состав кантона Масёб. Округ коммуны — Миранд.

Код INSEE коммуны — 32468.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 630 км к югу от Парижа, в 70 км западнее Тулузы, в 31 км к югу от Оша.

На западе коммуны расположено озеро .

Климат 
Климат умеренно-океанический. Лето жаркое и немного дождливое, температура часто превышает 35 °С. Зимой часто бывает отрицательная температура и ночные заморозки. Годовое количество осадков — 700—900 мм.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 62 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 26 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 20 были экономически активными, 6 — неактивными (показатель активности — 76,9 %, в 1999 году было 64,6 %). Из 20 активных жителей работали 17 человек (10 мужчин и 7 женщин), безработных было 3 (1 мужчина и 2 женщины). Среди 6 неактивных 0 человек были учениками или студентами, 4 — пенсионерами, 2 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Жер